Le nom d’USS Essex peut désigner :

 L', une frégate de 32 canons lancée en 1799 et ayant pris part à la guerre anglo-américaine de 1812 ;
 L', un cuirassé à coque en fer en service pendant la guerre de sécession et vendu en 1865 ;
 L', un vapeur à coque de bois lancé en 1876 et vendu en 1930 ;
 L', un porte-avions admis au service actif en 1942 et démoli en 1969, navire de tête de la classe Essex ;
 L', un porte-hélicoptères mis en service en 1992.

Voir aussi 
 

Essex